A Eusébio Cup 2012 foi a 5º edição da Eusébio Cup. Foi vencida pelo Benfica, o anfitrião do torneio, com uma vitória diante do campeão espanhol em título, o Real Madrid. Desta vez, contrariamente à edição de 2008, José Mourinho não saiu com a vitória no torneio, tendo a sua equipa sido goleada por 5-2. Neste duelo ibérico, onde o Real Madrid não contou com algumas das suas principais estrelas, o Benfica fez uma boa exibição, naquele que seria o primeiro jogo oficial de pré-época no Estádio da Luz.

Detalhes do jogo 

Sport Lisboa e Benfica
Eusébio Cup
Futebol de 2012 em Portugal